Pojem Montefiore může označovat:
 Simon Sebag Montefiore, britský historik.
 Moses Montefiore, židovský filantrop a budovatel Jeruzaléma.
 Montefiore (planetka), planetka (pořadové číslo 782).
 Montefiore (Tel Aviv), část města Tel Aviv v Izraeli.